Баэса () — испанская фамилия и топоним:

 Баэса — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Баэса, Клаудио (род. 1993) — чилийский футболист.